Dieser Artikel behandelt die spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.

Qualifikation

Spanisches Aufgebot

Spiele Spaniens

Vorrunde Gruppe D

Spieldetails 

 Samstag, 13. Juni 1998, 14:30 Uhr:  Spanien -  Nigeria 2:3 (1:1)

Spanien: Andoni Zubizarreta, Alberto Ferrer (45. Amor), Rafael Alkorta, Sergi, Iván Campo, Miguel Angel Nadal (77. Albert Celades), Fernando Hierro, Luis Enrique, Raúl, Alfonso (58. Joseba Etxeberria), Kiko

Nigeria: Peter Rufai, Mobi Oparaku (70. Rasheed Yekini), Taribo West, Uche Okechukwu, Celestine Babayaro, Victor Ikpeba (83. Tijani Babangida), Sunday Oliseh, Garba Lawal (90. Godwin Okpara), Jay Jay Okocha, Mutiu Adepoju, Finidi George

Stadion: Nantes

Zuschauer: 33.257

Schiedsrichter: Batta (Frankreich)

Tore: Fernando Hierro (21.), Raúl (47.) bzw. Mutiu Adepoju (24.), Garba Lawal (73.), Sunday Oliseh (79.)

Gelbe Karten: Amor (55.), Miguel Ángel Nadal (59.), Iván Campo (75.) bzw. Uche Okechukwu (62.)

Rote Karten: -

Besondere Vorkommnisse: -

 Freitag, 19. Juni 1998, 21:00 Uhr:  Spanien -  Paraguay 0:0 (0:0)

Spanien: Andoni Zubizarreta, Rafael Alkorta, Abelardo (56. Albert Celades), Sergi, Carlos Aguilera, Fernando Hierro, Amor, Luis Enrique, Juan Antonio Pizzi (52. Fernando Morientes), Raúl (65. Kiko), Joseba Etxeberria

Tunesien: Jose Luis Chilavert, Francisco Arce, Carlos Gamarra, Celso Ayala, Pedro Sarabia, Denis Caniza, Roberto Acuna (73. Juan Carlos Yegros), Miguel Benitez, Julio Cesar Enciso, Aristides Rojas (83. Cesar Ramirez), Jorge Campos (46. Carlos Paredes)

Stadion: Saint-Étienne

Zuschauer: 36.000

Schiedsrichter: 

Tore: -

Gelbe Karten: Sergi (1.), Kiko (87.) bzw. Celso Ayala (30.), Francisco Arce (76.)

Rote Karten: -

Besondere Vorkommnisse: -

 Mittwoch, 24. Juni 1998, 21:00 Uhr:  Spanien -  Bulgarien 6:1 (2:0)

Spanien: Andoni Zubizarreta, Carlos Aguilera, Rafael Alkorta, Miguel Angel Nadal, Sergi, Joseba Etxeberria (50. Raúl), Amor, Fernando Hierro, Luis Enrique (69. Julen Guerrero), Fernando Morientes, Alfonso (65. Kiko)

Bulgarien: Zdravko Zdravkov, Radostin Kishishev, Trifon Ivanov, Ivaylo Iordanov, Gocho Guintchev, Anatoli Nankov (28. Luboslav Penev), Krassimir Balakov (61. Marian Hristov), Daniel Borimirov, Gueorgui Batchev, Emil Kostadinov, Hristo Stoitchkov (46. Ilian Iliev)

Stadion: Lens

Zuschauer: 41.275

Schiedsrichter: Marc Batta (Frankreich)

Tore:  Fernando Hierro (6. Elfmeter) Luis Enrique (8.), Fernando Morientes (53., 81.), Kiko (88., 90.) bzw. Emil Kostadinov (56.)

Gelbe Karten: Carlos Aguilera (17.), Julen Guerrero (74.) bzw. Luboslav Penev (45.), Gueorgui Batchev (85.)

Rote Karten: -

Besondere Vorkommnisse: -

1998
Spanien